Papp Sándor
 Papp Sándor (1868–1937) festő
 Papp Sándor (1910–1991) Békés vármegye főispánja (1947–1950)
 Papp Sándor (1936) kémikus, vegyészmérnök, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
 Papp Sándor (1940–2007) ügyvéd, kamarai elnök
 Papp Sándor (1945) sportrepülő, vitorlázórepülő
 Papp Sándor (1955) Gábor Dénes-díjas gépészmérnök
 Papp Sándor (1955–2017) szlovákiai magyar újságíró, a Pátria Rádió főszerkesztője
 Papp Sándor (1965) történész, egyetemi tanár
 Papp Sándor (1965) gitáros

hasonló nevűek
 Papp Sándor Balázs (1964) festő
 Papp Sándor Zsigmond (1972) erdélyi magyar író, újságíró

Jegyzetek